Река Камышеваха:
 Камышеваха — правый приток реки Лугани.
 Камышеваха — левый приток реки Лугани.
 Камышеваха (река, Красноградский район) — река в Красноградском районе Харьковской области; на ней находится село Николо-Камышеватая.

 Великая Камышеваха (устар. Камышеватая) — правый приток реки Береки.